CRZ, sigle composé des trois lettres C, R et Z, peut faire référence à :
 Honda CR-Z (où CR-Z signifie Compact Renaissance Zero), une voiture.

CRZ est un code qui peut faire référence à :
 Aéroport de Türkmenabat, Turkménistan, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports